Femte element (element er engelsk og betyder grundstof) har flere betydninger:
 Det femte element - Aristoteles' kvintessens.
 Det femte element (film) - fransk science-fiction film fra 1997, instrueret af Luc Besson.
 Bor (grundstof) - det femte grundstof i det periodiske system.

Se også 
 De fire elementer - egentlig de fire klassiske grundstoffer
 De fem faser - kinesisk oldtidsfilosofi - også forkert kaldet de fem elementer.